Успенское сельское поселение — муниципальное образование в Успенском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Успенский сельский округ.

Административный центр — село Успенское.

География 
Муниципальное образование расположено в центральной части Успенского района. В состав сельского поселения входит 7 населённых пунктов. 

Площадь территории сельского поселения составляет — 173,08 км2. Из них сельскохозяйственные угодья занимают — 151,27 км2 (87,40 %).

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 7 населённых пунктов:

Ссылки 
 Официальный сайт Успенского сельского поселения
 Успенское сельское поселение на официальном сайте Успенского района

Примечания 

Сельские поселения Успенского района Краснодарского края